Hohen signifie « Haut » en allemand.

Toponymes

Hohen Demzin, municipalité allemande du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et l'arrondissement de Rostock.
 Hohen Neuendorf, ville allemande du Brandebourg située dans l'arrondissement de Haute-Havel.
 Hohen Pritz, municipalité allemande du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim. 
 Hohen Viecheln, municipalité allemande du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et l'arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest.
 Hohen Wangelin, commune allemande située dans l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois, dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
 Hohen-Sülzen, municipalité allemande située dans le Land de Rhénanie-Palatinat et l'arrondissement d'Alzey-Worms.

Hydrographie 
 , lac allemand de l'arrondissement de Rostock.

Patronymes 
 Alexandre von Hohen (1856–1914), architecte russe.